La première bataille d'Herdonia, bataille de la seconde guerre punique qui s'est déroulée en 212 av. J.-C.
 La seconde bataille d'Herdonia, bataille en 210 av. J.-C.